Футболната купа на Гърция () или само Купа на Гърция е турнир с елиминационна структура, управлявана от Елинската Футболна Федерация.

Последният финал бе един от най-запомнящия в близкото минало. На него успя да се наложи Олимпиакос с 15:14 от дузпи след равенството 4:4 в редовното време.

История 
Купата на Гърция е създадена през 1931 година. През ранните ѝ години мачовете се определяли от футболната асосиация, а не чрез теглене. По-късно то било въведено и срещите били двойни, през 90-те се играело в групи и победителите в тях играели двойни срещи до финала.

През 1964 е прието, ако резултат от мач е равен срещата се играе отново. Поради размирията следващата година се приело, ако мачът завърши на равно да се хвърли монета за да се определи победител.

По-късно през 1969 година се въвеждат дузпите.

Представяне на отборите

Вижте също 
 Гръцка Суперлига

Източници 
 Официален сайт на Купата на Гърция

Турнири по футбол в Гърция